Drassanes Reials de Barcelona – edificio di Barcellona
Drassanes – stazione della metropolitana di Barcellona